Clidastes es un género de mosasáuridos que vivieron en el Cretácico superior en lo que hoy es Norteamérica.

Descripción 

 
Las especies del género Clidastes están consideradas como unas de las más antiguas representantes de su familia, así como las más pequeñas (tres metros y medio de longitud). Tenían una cabeza estrecha y un cuerpo esbelto, lo que le confería una forma muy hidrodinámica. No se les considera muy hábiles, ya que sus aletas no estaban totalmente palmeadas. Sin embargo, poseían ramificaciones nerviosas que se extienden hasta la punta de la cola, lo que les permitiría batir el agua para moverse a grandes velocidades.

Clasificación
Cladograma de mosasaurios y taxones relacionados de Aaron RH Leblanc, Michael W. Caldwell y Nathalie Bardet, en 2012:

Referencias 

Cope, E.D. 1868. On new species of extinct reptiles. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 20: 181. 
Cope, E.D. 1869.On the reptilian orders, Pythonomorpha and Streptosauria. Proceedings of the Boston Society of Natural History 12: 250–266. 
ICZN, 1993. Opinion 1750. Clidastes Cope, 1868 (Reptilia, Sauria): C. propython Cope, 1869 designated as the type species. Bulletin of Zoological Nomenclature 50: 297. 
Merriam, J.C. 1894. Ueber die Pythonomorphen der Kansas−Kreide. Palaeontographica 41: 1–39. 
Kiernan, C.R. 1992. Clidastes Cope, 1868 (Reptilia, Sauria): proposed designation of Clidastes propython Cope, 1869 as the type species. Bulletin of Zoological Nomenclature 49: 137–139.

Fósiles del Cretáceo
Mosasauridae
Fósiles de América